Іловля — селище міського типу у Волгоградській області
 Іловля — станція Приволзької залізниці
 Іловля — річка у Саратовській і Волгоградській області, притока Дону